En Pologne, Mokrzec peut désigner :
 Mokrzec, village de la voïvodie de Basses-Carpates
 Mokrzec, village du powiat de Grodzisk Wielkopolski, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Mokrzec, village du powiat de Międzychód, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Mokrzec, village de la voïvodie de Mazovie